Presbyterium kan verwijzen naar:

 Priesterkoor
 Presbyterium (priestercollege)